AFRL ist unter anderem die Abkürzung für:

 das Air Force Research Laboratory der US-Luftwaffe
 Approved Forces Retention Level – (US-)Militärjargon; etwa: genehmigter Truppenzurückhaltungsgrad (etwa einer Reserve im Gefecht)
 das Amt für Raumordnung und Landesplanung (AfRL) der Landesregierung des deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern
 Allgemeine Förderungsrichtlinie (zum Beispiel in Vorarlberg)

AFRL